Epha ist der Name
für
 ein biblisches Volumenmaß, das Zehnfache eines Assaron 
von 
 Wilhelm Franz Epha (1828–1904), deutscher Forstschutzbeamter
 Oskar Epha (1901–1982), deutscher Kirchenjurist